Wettin (stad), een stad in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Huis Wettin, een Duitse dynastie